Большаковский сельский округ

Калининградская область 

 Большаковский сельский округ Славского района (до 2019 года)

Омская область 

 Большаковский сельский округ Любинского района